Блэкхит () — может означать:

  — район юго-востока Лондона, Англия.
  — город и административный район возле города , района Сандуэлл, округ Уэст-Мидлендс, Англия.